

Этноним 
 Нантикоки — индейский народ в США и Канаде

Топонимы 
США
 Нантикок (река) — река в штатах Делавэр и Мэриленд
  — сотня в округе Сассекс, штат Делавэр
  — невключённая территория в округе Уайкомико, штат Мэриленд
  —  город в штате Нью-Йорк
  —  город в штате Пенсильвания

Канада
  — невключённая территория в  , провинция Онтарио, где расположена крупнейшая в Северной Америке